Elisabetta di Valois (1545-1568) – principessa del ramo dei Valois-Angoulême, figlia di Enrico II di Francia
 Elisabetta di Borbone-Francia (1602-1644) – principessa francese, figlia di Enrico IV di Francia, poi moglie di Filippo IV di Spagna e regina di Spagna, Portogallo, Napoli e Sicilia
 Luisa Elisabetta di Borbone-Francia (1727-1759) – figlia primogenita di Luigi XV di Francia, poi duchessa di Parma
 Elisabetta di Borbone-Francia (Madame Élisabeth; 1764-1794) – nobildonna francese, figlia di Luigi Ferdinando di Borbone-Francia e sorella di Luigi XVI di Francia